Олливьерр () — фамилия. Известные носители:

 Олливьерр, Айеша (род. 1990) — тринидадская футболистка.
 Оливьерр, Делсон (род. 1972) — сентвинсентский футболист.
 Олливьерр, Кейт (род. 1971) — сентвинсентский футболист.
 Олливьерр, Кори (род. 1997) — гренадский пловец.
 Олливьерр, Отис (род. 1972) — барбадосский футболист.
 Олливьерр, Ричард (1880—1937) — сентвинсентский крикетчик.
 Олливьерр, Терранс (род. 1964) — сентвинсентский политик.
 Олливьерр, Хелон (1881—1907) — тринидадский крикетчик.
 Олливьерр, Чарльз (1876—1949) — сентвинсентский крикетчик.